Ievgueni Anatolievitch Dadonov - en russe :  (Evgenij Anatol’evič Dadonov), et en anglais :  - (né le  à Tcheliabinsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Choix de  des Panthers de la Floride lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2007. Il joua quelques saisons professionnelles en Russie avant de joindre l'effectif des Americans de Rochester de la Ligue américaine de hockey en 2009-2010. Le , il joue son premier match dans la LNH avec les Panthers. Le , il est échangé avec A.J. Jenks aux Hurricanes de la Caroline en retour de Jonathan Matsumoto et Mattias Lindstrom. Il remporte la Coupe continentale 2013 avec le Donbass Donetsk.

Le 16 juin 2022, il rejoint les Canadiens de Montréal dans un échange contre Shea Weber pour les Golden Knights de Vegas.

Le 26 février 2023, Dadonov est échangé aux Stars de Dallas contre l'ailier Denis Gourianov. Dans cette transaction, les Canadiens retiennent 50% du salaire de Dadonov jusqu'à la fin de la présente campagne.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il honore sa première sélection senior le  face à la Suède. Il a participé aux sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

|2005-2006 ||Traktor Tcheliabinsk 2||Pervaïa Liga ||12 ||1 ||4 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Traktor Tcheliabinsk ||Vyschaïa Liga ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2006-2007 ||Traktor Tcheliabinsk ||Superliga ||24 ||1 ||1 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Traktor Tcheliabinsk 2||Pervaïa Liga ||12 ||4 ||7 ||11 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Traktor Tcheliabinsk ||Superliga ||43 ||7 ||13 ||20 ||20 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 ||Traktor Tcheliabinsk ||KHL ||40 ||11 ||4 ||15 ||8 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2009-2010 ||Americans de Rochester ||LAH || 76|| 17|| 23|| 40|| 36|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2009-2010 ||Panthers de la Floride ||LNH || 4|| 0|| 0|| 0|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Americans de Rochester || LAH || 24|| 8|| 8|| 16|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Panthers de la Floride || LNH || 36|| 8|| 9|| 17|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Panthers de la Floride || LNH || 15|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Rampage de San Antonio || LAH || 20|| 5|| 4|| 9|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Checkers de Charlotte || LAH || 35|| 3|| 16|| 19|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Donbass Donetsk || KHL || 52|| 14|| 24|| 38|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Donbass Donetsk || KHL || 54|| 15|| 14|| 29|| 24|| 13|| 7|| 5|| 12|| 4
|-
| 2014-2015 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 53|| 19|| 27|| 46|| 10|| 22|| 15|| 5|| 20|| 8
|-
| 2015-2016 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 59 || 23 || 23 || 46 || 4 || 15 || 3 || 6 || 9 || 2
|-
| 2016-2017 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 53 || 30 || 36 || 66 || 39 || 18 || 9 || 10 || 19 || 2
|-
| 2017-2018 || Panthers de la Floride || LNH || 74 ||28 ||37 || 65 || 8 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2018-2019 || Panthers de la Floride || LNH || 82 || 28 || 42 || 70 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Panthers de la Floride || LNH || 69 || 25 || 22 || 47 || 10  || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2020-2021 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 55 || 13 || 7 || 20 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 ||  Golden Knights de Vegas || LNH || 78 || 20 || 23 || 43 ||18 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Canadiens de Montréal || LNH || 50 || 4 || 14 || 18 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Stars de Dallas || LNH || || || || || ||

| 463 || 128 || 155 || 283 || 80 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2

Internationales 

|2007 ||align="left"| Championnat du monde junior 18 ans || 7 || 2 || 2 || 4 || 2 || +1||align="left"|  Médaille d'or
|-
|2008 ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 0 || 0 || 0 || 4 || -1||align="left"|  Médaille de bronze
|-
|2009 ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 2 || 5 || 7 || 2 || +6||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 2|| 2|| 0|| +1|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 4|| 7|| 11|| 2|| +4|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 6|| 7|| 13|| 6|| +8|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2016 || align=left|Coupe du monde || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || +2 || align=left|Défaite en demi-finale
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 3|| 5|| 8|| 0|| +1|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 2|| 5|| 7|| 2|| +4|| align="left"| Sixième place
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 7|| 4|| 11|| 0|| +3||align="left"| Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en mars 1989
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Tcheliabinsk
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur du Donbass Donetsk
Attaquant de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Golden Knights de Vegas
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Stars de Dallas
Champion de la Coupe Gagarine